

Persone
 Abraham Patusca da Silveira, detto Araken (1905-1990) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Alcides Silveira (1938-2011) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Amarildo Tavares da Silveira, noto come Amarildo e soprannominato O Garoto (1939) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Anderson da Silveira Ribeiro, noto come Anderson Pico (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Caio Aparecido da Silveira Torres (1987) – cestista brasiliano naturalizzato spagnolo
 Caio César Franco da Silveira (1966) – ex cestista brasiliano
 Carlos Silveira da Graça, noto come Kay (1988) – calciatore capoverdiano, di ruolo difensore
 Clayton da Silveira da Silva (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Darcy Silveira dos Santos, meglio noto con lo pseudonimo Canário (1936) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante 
 Éder Guterres Silveira, detto Éder Gaúcho (1977) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Fernando Silveira (1983) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Francisco Domingo Barbosa Da Silveira (1944-2015) – vescovo cattolico uruguaiano
 Gonçalo da Silveira (1526-1561) – gesuita portoghese
 Guilherme Costa Machado Silveira (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Henan Faria da Silveira, meglio noto come Henan (1987) – calciatore brasiliano
 Henrique da Silveira (1901-1973) – schermidore portoghese
 Hiago Corrêa Silveira Cena, noto come Hiago (1997) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Hugo Silveira (1993) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Igor Silveira Gomes, noto semplicemente come Igor Gomes (1999) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Juan Pablo Silveira (1986) – ex cestista uruguaiano
 Juan Silveira dos Santos, noto come Juan (1979) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Jonathan da Silveira Fernandes Reis, noto come Fernandes (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Leonor Silveira (1970) – attrice cinematografica portoghese
 Luis Silveira (1971) – cestista uruguaiano
 Luiz Henrique Silveira Couto noto con lo pseudonimo di Bagé (1967) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Manuel José de Arriaga Brum da Silveira (1840-1917) – politico portoghese, secondo Presidente della Repubblica
 Marcelo Silveira Saragosa, noto come Marcelo Saragosa (1982) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Marcelo Valle Silveira Mello (1985) – hacker brasiliano
 Marcos Roberto Silveira Reis, noto come Marcos (1973) – ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Maria do Carmo Silveira (1960) – politica saotomense
 Martim Silveira (1911-1972) – calciatore brasiliano
 Maurício José da Silveira Júnior, noto come Maurício (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Mauro Silveira (2000) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere
 Miguel Silveira, propr. Miguel Silveira dos Santos (2003) – calciatore brasiliano
 Ney Franco da Silveira Junior (1966) – allenatore di calcio brasiliano
 Nise da Silveira (1905-1999) – psichiatra, psicoanalista e psicologa brasiliana
 Onésimo Silveira (1935-2021) – scrittore, politico e diplomatico capoverdiano
 Ricardo Alberto Silveira de Carvalho, meglio noto come Ricardo Carvalho (1978) – ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Rhuan da Silveira Castro, noto come Rhuan (2000) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942) – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
 Vinicius Silveira de Mello, noto semplicemente come Vinicius Mello (2002) – calciatore brasiliano

Altro
 Silveira Martins – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul